Кубок Корача 1999/2000 — 29-й розыгрыш Кубка Корача по баскетболу. Победителем стал французский клуб «Лимож».

Предварительный раунд

Групповой этап 
На групповом этапе 64 команды разбиты на 16 подгрупп. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Группа N

Группа O

Группа P

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал (22, 29 марта 2000) 
 Лимож — Уникаха  131:118 (80:58, 51:60)

Ссылки 
 
 1999–2000 FIBA Korać Cup @ FIBA Europe.com
 Сайт Евробаскет

1999 год в баскетболе
2000 год в баскетболе